Number Ones puede referirse a:

Number Ones (álbum de Bee Gees)
Number Ones (álbum de Michael Jackson)
Number Ones (DVD de Michael Jackson)